5/3 kan syfta på:

 5 mars
 3 maj (amerikanskt datumformat)